Защитная:

 Защитная — залив, расположенный на краю Выборгского залива на территории Ленинградской области Российской Федерации.
 Защитная — островная коса в составе архипелага Северная Земля.

См. также